Consejo Económico y Social hace referencia a varios artículos:

Organismos internacionales
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
Comité Económico y Social Europeo (EESC)

En España
Consejo Económico y Social de España
Consejo Económico y Social de Castilla y León
Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña

En otros países de la U.E.
Consejo Económico y Social de Austria
Consejo Económico y Social de Bélgica
Consejo Económico y Social de Eslovaquia
Consejo Económico y Social de Estonia
Consejo Económico y Social de Francia
Consejo Económico y Social de Grecia
Consejo Económico y Social de Irlanda
Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo de Italia 
Consejo Económico y Social de Lituania
Consejo Económico y Social de Luxemburgo
Consejo Económico y Social de Malta
Consejo Económico y Social de Países Bajos
Consejo Económico y Social de Polonia
Consejo Económico y Social de Portugal
Consejo Económico y Social de República Checa
Consejo Económico y Social de Rumanía

En otros países
Consejo Económico y Social de Argelia
Consejo Económico y Social de Chile
Consejo Económico y Social de Líbano
Consejo Económico y Social de Túnez
Consejo Económico y Social de Turquía